Osoby:
 Heinrich Loevenich – niemiecki urzędnik
 Peter von Loevenich – niemiecki fabrykant

Zobacz też:
 Loewenich
 Lövenich